Михаил Цехановский:
 Цехановский, Михаил Юрьевич (1860—1929) — сахарозаводчик, действительный статский советник. Отец М. М. Цехановского.
 Цехановский, Михаил Михайлович (1889—1965) — советский художник и режиссёр мультипликации. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964).